Tintor ist der Familienname folgender Personen:

 George Tintor (1957–2021), kanadischer Ruderer
 Vladimir Tintor (* 1978), serbischer Schauspieler